Индурский сельсовет — административная единица на территории Гродненского района Гродненской области Белоруссии.

Состав 
Индурский сельсовет включает 24 населённых пункта:

 Баличи — деревня.
 Белево — деревня.
 Бобровники — деревня.
 Большая Жорновка — деревня.
 Бояры — деревня.
 Дубовка — деревня.
 Житородь — деревня.
 Жорновка — деревня.
 Заневичи — деревня.
 Индура — агрогородок.
 Коваличи — деревня.
 Круглики — деревня.
 Кунцевщина — деревня.
 Ланевичи — деревня.
 Лаша — деревня.
 Луговая — деревня.
 Лужки — деревня.
 Луцковляны — агрогородок.
 Малая Жорновка — деревня.
 Новодубовая — деревня.
 Прокоповичи — деревня.
 Рогачи — деревня.
 Сухая Долина — деревня.
 Яскевичи — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Гродненский райисполком

Сельсоветы Гродненского района